Miejscowości w USA:

 Rolling Hills – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Rolling Hills – jednostka osadnicza (CDP) w stanie Kalifornia, w hrabstwie Madera
 Rolling Hills – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Rolling Hills – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Converse